, (1073-1136), est margrave d'Autriche de 1095 à 1136.
 , (1351-1386), est duc d'Autriche de 1365 à 1379.
 , (1740-1817), est prince, puis duc d'Anhalt-Dessau de 1751 à 1817.
 , (1821-1875), est prince de Lippe de 1851 à 1875.
 , (1901-1983), est roi des Belges de 1934 à 1951.

Voir aussi 

 
 
 
 

Leopold III